tzt – vecchio codice ISO 639-3 della lingua tzutujil occidentale, ritirato per unione con lingua tz'utujil (ISO 639-3 tzj)